La Sparliiga 2004-2005 è stata la 65ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Pasi Riihelä,  e  Tim Kisner, 
MVP finali:  Matthew Williams, 
Allenatore dell'anno:  Ray Ailus, Aura Basket
Miglior giovane:  Juha Sten, Aura Basket
Sesto uomo:  Ville-Pertti Lind, 
Giocatore più migliorato:  Elias Kajander, 
Miglior difensore:  Juha Sten, Aura Basket
Miglior arbitro:  Ilkka Weijo

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2004
Pallacanestro nel 2005
2004-2005